Nogarole Rocca – comune italiano in provincia di Verona.
Nogarole Vicentino – comune italiano in provincia di Vicenza.

Pagine correlate 

 Nogarola